Skniłów – lotnisko międzynarodowe w granicach administracyjnych Lwowa
 Skniłów – stacja kolejowa w granicach administracyjnych Lwowa
 Skniłów – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego Ukrainy
 Skniłów – wieś w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego Ukrainy